Waldhausen je německé toponymum: 

Morava
 Huzová (hrad) – hrad v Nízkém Jeseníku (též Mutkov)

Rakousko
 Waldhausen (Dolní Rakousy) – městys v Dolních Rakousích
 Waldhausen im Strudengau – městys v Horních Rakousích